Torup eller Thorup kan henvise til flere stednavne:
 Torup (Besser Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Besser Sogn, Samsø Kommune
 Torup (Bregninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Torup (Farsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Farsø Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Torup (Halsnæs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Halsnæs Kommune
 Torup (Hedensted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hedensted Sogn, Hedensted Kommune
 Torup (Hundslund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hundslund Sogn, Odder Kommune
 Torup (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Randers Kommune
 Torup (Sandager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sandager Sogn, Assens Kommune
 Torup (Simested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Simested Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Torup (Skallerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skallerup Sogn, Morsø Kommune
 Torup (Skamby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skamby Sogn, Nordfyns Kommune
 Torup (Skjød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skjød Sogn, Favrskov Kommune
 Torup (Rebild Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Rebild Kommune
 Torup (Sunds Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sunds Sogn, Herning Kommune
 Torup (Svenstrup Sogn) – en bebyggelse i Svenstrup Sogn, Sønderborg Kommune
 Torup (Tisvilde Hegn) – landsby i Tisvilde Hegn, der blev tilsandet og forladt i 1500-tallet
 Torup (Tved Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tved Sogn, Syddjurs Kommune
 Torup (Vammen Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vammen Sogn, Viborg Kommune
 Torup (Vrads Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vrads Sogn, Silkeborg Kommune
 Torup (Sverige) − et byområde i Hylte kommun, Hallands län, Sverige

 Thorup
 Thorup (Aggersborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aggersborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Thorup (Dronninglund Sogn) – en bebyggelse i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune

 Sverige
 Torup Slot – et slot i Bare Herred i Skåne

Se også 
 Lille Torup
 Store Torup
 Torup Sogn